Onderdistrict in Indonesië
 Puspo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Puspo (Bruno), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Puspo (Puspo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java